Mankowitz ist der Familienname folgender Personen:
 Gered Mankowitz (* 1946), britischer Fotograf
 Wolf Mankowitz (1924–1998), britischer Schriftsteller und Drehbuchautor